Génova ou Gênova ou  República de Gênova
Língua lígure — língua latina falada na Ligúria
Genovés — município na província de Valência, Espanha

Desambiguações de gentílicos